Tatsip Ataa bezeichnet:
 Tatsip Ataa, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tatsip Ataa (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tatsip Ataa (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland